Футбольная лига Восточного Тимора () — высший футбольный турнир Восточного Тимора. Основана в 2015 году. Заменила упраздненную в 2010 году Супер-лигу. Контролируется Федерацией футбола Восточного Тимора. Состоит из двух дивизионов: Премьер дивизиона (8 клубов) и Второго дивизиона (12 клубов). Между дивизионами существует система обмена клубами. Действующий победитель Премьер дивизиона — Боавишта (футбольный клуб. Также Футбольная лига совместно с Федерацией футбола организует национальный кубок, имеющий название «Кубок 12 ноября»(Taça 12 de Novembro).

История 
Раньше все клубы Восточного Тимора назывались на португальский манер типа: Спортинг или Бенфика. Однако с 2004 года они стали именоваться на азиатский манер.

В 2005 году была основана первая футбольная лига Восточного Тимора, однако на следующий год она прекратила существование. И три года до создания централизованного турнира Taça Digicel команды играли в районных чемпионатах.

Чемпионы

Ligas anteriores 
 1973: CCS/QG Dili (Campeonato Militar de Futebol)
 2001: Без финала (National Championship)
 2003: Polisi Timor Leste (East Timor Cup)
 2004: Без финала (?)
 2005/06: Fitun Matebian Sporting (Super Liga Timorense)

Taça Digicel 
 2010: Дили Лест
 2011: Дили Лест

Liga Futebol Amadora 
 2015/16: Бенфика
 2017: Каркету Дили
 2018: Боавишта (футбольный клуб

Ссылки 
 Список чемпионов

Примечания 

Восточный Тимор
Футбол в Восточном Тиморе